Pojem The Outfit (anglicky vybavení, výstroj, popř. oblečení) má vícero významů.

 Román spisovatele Donalda E. Westlaka – kniha The Outfit.
 Originální název amerického filmu režiséra J. Christiana Ingvordsena z roku 1993 – film The Outfit.
 Videohra The Outfit.